Frederik Treschow er navnet på flere personer:

 Frederik Treschow (politiker) (1786-1869) – dansk højesteretsadvokat og politiker (Willum Frederik Treschow)
 Frederik Treschow til Brahesborg (1811-1869) – dansk godsejer og kammerherre (Frederik Vilhelm Rosenkilde Treschow)
 Frederik Treschow til Krabbesholm (1842-1876) – dansk godsejer og hofjægermester (Frederik Vilhelm Treschow)
 Frederik Treschow til Torbenfeldt (1870-1948) – dansk godsejer og hofjægermester (Christian Frederik Treschow)

Se også:
 Fritz Treschow (1841-1903) – norsk godsejer, hofjægermester og kammerherre (Frederik Wilhelm Treschow)
 Frederik Wilhelm Treschow (1871-1951) – dansk godsejer og kammerherre